Пляховая ():

 Пляховая — село в Казатинском районе Винницкой области (Украина)
 Пляховая — заказник в Днепровском районе Киевского горсовета (Украина)
 Пляховая — река (ручей) в Днепровском районе Киевского горсовета (Украина)